Fürstenried West (München), een buurt in het stadsdeel Fürstenried van München
Fürstenried West (metrostation), een station van de metro van München